Даниэлла Моне (; род. 1 марта 1989, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, певица и танцовщица, наиболее известная по роли Трины Вега в телесериале канала Nickelodeon «Виктория-победительница». Также известна ролью Ребекки в телесериале «Зоуи 101» и Инги Вейнштейн в фильме 2007 года «Нэнси Дрю».

Личная жизнь 
С 25 сентября 2011 года Моне встречается с Эндрю Гарднером, их помолвка состоялась в декабре 2017 года. У пары двое детей — сын Джио Джеймс Гарднер (род. 29.09.2019) и дочь Айври Моне Гарднер (род. 12.02.2021).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США